Woodsville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Woodsville (New Hampshire)
 Woodsville (New Jersey)
 Woodsville (New York)

Siehe auch:
 Woodville